Torre Baró (Pont de Montanyana), despoblat al municipi del Pont de Montanyana, a la comarca de l'Alta Ribagorça, a la província d'Osca 
 Barri de Torre Baró, barri al districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona
 Torre del Baró (Barcelona), edifici que s'aixeca sobre un dels turons més orientals de la carena de Collserola que dona al pla de Barcelona
 Estació de Torre Baró, estació ferroviària a Barcelona